Казевел (Каштру-Верди) — район в муниципалитете Каштру-Верди округа Бежа в Португалии.
 Казевел (Сантарен) — район в Португалии, входит в округ Сантарен.